Marius est un vampire de fiction créé par la romancière américaine Anne Rice. Il fait sa première apparition en tant que second rôle dans Lestat le vampire ; il apparaît ensuite dans certains des tomes suivants des Chroniques des vampires puis il est le personnage principal du roman qui lui est consacré, Le Sang et l'Or, où il raconte sa longue vie au vampire Thorne.

Biographie de fiction

Vie humaine 
Marius de Romanus est né à Rome en -27, durant le règne de l'empereur romain Auguste, fils illégitime d’un riche patricien romain et d'une mère esclave gauloise morte à sa naissance. De haute stature, Marius a les cheveux blonds et les yeux bleus. Il a été sénateur et historien lors de sa vie mortelle. Lors de sa quarantième année, au printemps, toujours durant le règne d'Auguste, il est capturé par Mael dans une taverne à Massalia. En automne de la même année, il est transformé en vampire par Teskhamen après avoir reçu le sang d'un vampire enfermé sous un chêne (appelé bosquet sacré).

Vie de vampire 
Immédiatement après sa transformation en vampire, Marius est considéré comme un dieu par une tribu gauloise. Il devient plus tard le gardien d'Enkil et Akasha, « Ceux Qu'Il Faut Garder », et s'installe à Antioche jusqu'aux années 200, où il vit aux côtés de Pandora.

Il revient vivre ensuite à Rome, sous le règne de Constantin , jusqu'aux invasions barbares du début du . Il passe l'essentiel de ce siècle en léthargie, puis se réveille aux alentours de l'an 500 et part à Constantinople. Il n'y vit que quelques années en compagnie des vampires Mael et Avicus, et part ensuite mettre « Ceux Qu'Il Faut Garder » à l'abri quelque part dans les Alpes.

Il est ensuite témoin de l'avènement des styles roman et gothique, puis s'émerveille de la Renaissance.

À Florence, il rencontre le peintre Botticelli et tombe éperdument amoureux de lui et de ses peintures. Pour ne pas céder à la tentation de lui faire le Don Ténébreux, il s'installe à Venise, sous le nom de Marius de Romanus, où il fait d'Amadeo son compagnon vampire. Amadeo sera enlevé par les satanistes de Santino et converti au satanisme, qu'il prêchera à Paris devant ses « enfants de la nuit », en prenant le nom d'Armand (voir Lestat le vampire). Gravement blessé lors de l'enlèvement, Marius ne survit que grâce à Bianca dont il fait sa compagne vampire et qu'il emmène avec lui dans le sanctuaire des Alpes.

À Dresde, il retrouve puis perd à nouveau Pandora, puis Bianca. Seul, il emmène « Ceux Qu'Il Faut Garder » sur une île de la mer Égée, où il emmènera aussi Lestat, puis en Amérique du Nord où Akasha se réveillera (voir La Reine des damnés).

Représentation dans d'autres médias 
Le personnage de Marius de Romanus a été interprété par : 
 Vincent Perez dans le film La Reine des damnés de Michael Rymer (2002). 
  dans la comédie musicale  créée par Elton John et Bernie Taupin (2005).

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie 

 

Personnage des Chroniques des vampires
Personnage de fiction romain
Vampire de fiction
Immortel de fiction
Bisexuel de fiction
Personnage de film fantastique
Personnage de fiction possédant une force surhumaine
Personnage de fiction pouvant se déplacer à une vitesse surhumaine
Personnage de fiction qui peut guérir rapidement
Personnage de fiction créé en 1985